Dorylaimellus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Dorylaimellus i familjen Dorylaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Belondiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Dorylaimellus